Télégraphe stacja metra w Paryżu
 Télégraphe (przełęcz) w Alpach